Franciszek Kornicki
 Peter Kornicki
Homonymie de patronyme germanique